Mobilny dziennik elektroniczny – program komputerowy dostępny w formie aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych, posiadający funkcje dziennika elektronicznego. Aplikacje takie posiadają wiele ograniczeń i uproszczeń w stosunku do pełnych wersji dostępnych jako serwis internetowy. Dostępne i rozwijane są praktycznie wersje jedynie na system Android oraz iOS. Aplikacje te potrafią pracować w trybie offline, czyli nie potrzebują stałego kontaktu z Internetem. Do aktualizacji danych wymagana jest synchronizacja po połączeniu się z siecią. Pozwala to na pracę na urządzeniach takich jak tablet tylko z komunikacją poprzez Wi-Fi.
Pierwsza prezentacja takiego rozwiązania miała miejsce na konferencji Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Szczyrku w roku 2010 przez dr. inż. Marcina Tomanę.

Funkcje mobilnych dzienników elektronicznych 
Do najważniejszych funkcji mobilnych dzienników elektronicznych należą:
 Praca bez stałego połączenia do Internetu 
 Wprowadzanie tematu lekcji
 Sprawdzanie frekwencji na lekcjach
 Możliwość wprowadzania ocen
 Wprowadzanie informacji o zachowaniu

Funkcje mniej powszechne to:
 Możliwość zapowiadania sprawdzianów
 Definiowanie kolumn ocen z opisami
 Definiowanie wag ocen
 Wprowadzanie zastępstw i lekcji pozaplanowych

Przypisy 

Oświata